Dikreiter ist der Familienname folgender Personen:

 Heiner Dikreiter (1893–1966), deutscher Maler, Grafiker, Kunstpädagoge und Galeriedirektor
 Heinrich Georg Dikreiter (1865–1947), deutscher Politiker (SPD), Journalist und Redakteur
 Otto Dikreiter (1899–1990), deutscher Verleger